es un personaje ficticio del anime Dino Rey y hermana mayor de Zoe Drake.

Equipo D 

Tiene 26 años, es piloto certificada, investigadora y creadora de los Dino Lectores, es muy seria y enojona como se ve en el episodio 10 Persecución en el centro.

Personalidad 

Es enojona pero tiene buen corazón, también es muy seria, y muy tranquila, es un poco tímida cuando Zander le canta o le regala una flor.En la supuesta tercera temporada se ase muy amiga de seth, tal vez porque ellos se parecen mucho.Ella es la más inteligente del equipo D .Tiene una hermana llamada Zoe.Y aunque la regañe y se enoja con ella la quiere mucho.

Amistad 

Zoe: es su hermana, Reese nunca deja que le hagan daño a su hermana. En el capítulo 44 Seth transporta su casa y le dice a Zoe que no baje porque están en la isla de la Pandilla Alpha. En algunos casos Zoe la salvó de ser comida del Cryopholosaurus de Seth. Cuando París le rompió su bufanda ella sabía que la causante era Zoe, aun así no se enojó con ella.

Rex: A veces se preocupa mucho por él. En el capítulo del Megaraptor Rex estuvo inconsciente/traumatizado entonces inmediatamente ella pidió permiso para aterrizar. Rex le ayuda a veces en lo relacionado con la tecnología.

Max: Siempre está al tanto de que no haga alguna travesura o desastre. Le lanza una dinamita/cohete para que se calme cuando lo hace.

Doctor Taylor: Hace lo mismo con Max, nunca le hace caso a las tonterías que él hace o siempre es sarcástica; hasta una vez dijo ella "A veces me preocupa".

Doctor Owen: él es también un ayudante menos travieso pero también hace tonterías.

Rod y Laura: a partir de la segunda temporada son sus ayudantes de laboratorio y monitorean lo que pasa, también ellos dicen alguna información de su alrededor y el año.

Jonathan: gracias a ella él vuelve a la vida y revela la identidad de Rex.

Zander: en realidad quiere a Zander y siempre recibe sus halagos, flores y cantos.

Seth: ella no podía hacer nada respecto a lo agresivo que fue con ella en el capítulo 78, la amenazó al igual que al Doctor Owen y a Patrick. Pero ustedes fijense bien ¿Por qué Reese tiene el puño al corazón? ¿Acaso fue una impresión de ver a un hombre? y Seth solo voltea a ver hacia el lado de Reese. A pesar de eso tiene dudas de cómo entró al laboratorio. En la tercera temporada le crea el Lector Alpha a él y revive su Crylophosaurus, además se hablan muy bonito, parecen que ellos se gustas o algo así, pero ella sentirá algo por seth que reese estará enamorada de él...

Referencias

Véase también 

 Dino Rey
 Anexo:Dinosaurios de Dino Rey 
 Anexo:Episodios de Dino Rey
 Dinosaurio

Personajes de Dino Rey